Nova signifie « nouvelle » en latin. On retrouve ce mot dans divers domaines, lexicalisé en français avec le pluriel novae ou novas.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une nova est un type d'étoile (voir aussi Supernova et Hypernova) ;
 Sur Vénus, une nova est un groupe de fractures disposées radialement (en forme d'étoile sur les images radar) ;
 Nova est une roche martienne ;
 Nova est le nom général donné aux lanceurs de grande puissance américains étudiés comme successeurs des fusées Saturn V.

Informatique et téléphonie 
 Data General Nova est un mini-ordinateur de 1969 ;
 Nova est un moteur 3D temps réel ;
 Nova est une distribution Linux développée sous l’égide du gouvernement cubain ;
 Nova est une famille de System on Chip produite par ST-Ericsson ;
 Le Huawei Nova est un smartphone produit par Huawei.

Nutrition 
 NOVA est une classification des aliments en fonction de leur degré de transformation.

Arts et culture

Livres, bandes dessinées et jeux vidéo 
 De Stella Nova est un ouvrage rédigé en 1605 et 1606 par Johannes Kepler relatant l'apparition d'une « nouvelle étoile », en fait une supernova (SN 1604) ;
 Nova est un roman de Samuel R. Delany ;
 Nova (Frankie Raye) est une super-héroïne de l'univers de Marvel Comics ;
 Nova (Richard Rider) est un super-héros et personnage principal éponyme de quatre séries de comic books publiées par Marvel Comics ;
 Nova (Sam Alexander) est un super-héros et personnage principal éponyme d'une série de comic books publiée par Marvel Comics ;
 Nova est une revue éditant des comics Marvel en France ;
 Nova est une série de bande dessinée de Julien Blondel (scénario) et Jaouen (dessin) ;
 Nova est une héroïne du jeu StarCraft: Ghost. Il s'agit d'une jeune Terran qui fait partie des fantômes ;
 N.O.V.A. est une série de jeux vidéo développée et éditée par Gameloft ;
 Nova est un personnage du manga Fly ;
 Nova est un personnage féminin, récurrent, essentiellement humain, des œuvres tirées de La Planète des singes.

Multimédia 
 Radio Nova est une station de radio ;
 Nova est un groupe de stations de radio australiennes ;
 Nova est une chaîne de télévision espagnole appartenant au groupe Atresmedia ;
 Nova est une émission diffusée aux États-Unis par la chaîne PBS ;
 NOVA est un magazine féminin anglais lancé en 1965 et arrêté en 1975. Il est, à l'époque, très influent en Angleterre : c'est la  du  ;
 Nova est un magazine féminin brésilien lancé en 1973.

Musique 
 La bossa nova est un style de musique brésilien ;
 Nova, originellement connu sous le nom Malta, duo musical suédois participant à l'Eurovision 1973.

Société

Politique 
 NOVA, parti politique slovaque ;
 , parti politique catalan.

Droit 
 Nova, en droit suisse, désigne des faits et moyens de preuve nouveaux.

Sports 
Iván Nova est un lanceur dominicain de baseball.

Entreprises 
 NOVA Chemicals est une entreprise de produits pharmaceutiques canadienne ;
 Nova est une marque française de produits laitiers, maintenant connue sous le nom de Mamie Nova.

Anthroponyme

Patronyme 

 Ana Nova (1975-), une actrice pornographique allemande ;
 Jacqueline Nova (1935-1975), compositrice de musique classique contemporaine électroacoustique ;
 João Nova (1907-1989), un footballeur portugais ;
Kara Nova, danseuse de pole dance américaine.

Pseudonyme 

 PV Nova, de son vrai nom Paul-Victor Vettes (1985-), un musicien, vidéaste et acteur français ;
 Nora Nova (1928-2022), chanteuse bulgaro-allemande.

Toponyme 

 l'île Juan de Nova, située dans le canal du Mozambique ;
 Nova-Centre et Nova-Ouest, des circonscriptions électorales fédérales canadiennes dans la province de la Nouvelle-Écosse ;
 Nova, un village en Hongrie ;
 Nova signifiant nouveau dans plusieurs langues, ce terme se retrouve dans de nombreux noms de villes :
 Nova Varoš (Serbie),
 Nova Venécia (Brésil),
 Nova Friburgo (Brésil),
 Nova Gorica (Slovénie) ;
 Dans l'Antiquité romaine, Novae est une forteresse légionnaire de Mésie ;
 NOVA est le code donné à la station Novartis Campus du tramway de Bâle.

Notes et références

Voir aussi